Kšica je české příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Kšica – více různých osobností
 Luboš Kšica (* 1956) – český lední hokejista
 Miroslav Kšica (* 1920) – český historik, výtvarný teoretik a vysokoškolský profesor
 Přemysl Kšica (* 1981) – český varhaník
 Danuše Kšicová (1932– 2017) – česká vysokoškolská učitelka a rusistka, úzce spojená s Brnem

Česká příjmení